Toponímia, Sosa (riu), riu aragonès 
 Química:
 Carbonat de sodi, producte 
 Sosa càustica, producte químic corrosiu
 Biografies:
 Adrián Sosa Nuez (Las Palmas, Canàries, 1986), escriptor i teòleg espanyol
 Francisco Sosa Wagner (Alhucemas, Protectorat espanyol al Marroc, 1946), jurista, catedràtic i escriptor espanyol 
 Gabriel Jorge Sosa (Santa Cruz de Tenerife, 1916), jugador de futbol canari 
 Julio María Sosa (Montevideo, 1879 - 1931) advocat, periodista i polític uruguaià fundador del sosisme al Partido Colorado
 Marcelo Fabián Sosa Farias (Montevideo, 1978), futbolista uruguaià 
 Mercedes Sosa (1935 – 2009), cantant argentina
 Rubén Sosa Arzáiz (1966, Montevideo), futbolista uruguaià
 Porfirio Lobo Sosa (Trujillo, 1947), president de la República d'Hondures